I biografati con cognome Giuntella sono:
Paolo Giuntella – giornalista e scrittore italiano
Vittorio Emanuele Giuntella – storico e docente italiano